Скуртешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Ваду-Пашій.
 Скуртешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Штефешть.